East Greenbush es el nombre de dos localidades estadounidenses en el estado de Nueva York:

  East Greenbush.
  East Greenbush (aldea).